Шаверы — озеро на территории Лендерского сельского поселения Муезерского района Республики Карелия.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,6 км², площадь бассейна — 4850 км². Располагается на высоте 147,9 метров над уровнем моря.

Форма озера продолговатая, вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега озера каменисто-песчаные, местами заболоченные.

С юго-востока в озеро впадает река Комариная, вытекающая из озера Гуйлли.

Через озеро протекает река Лендерка, впадая в него двумя рукавами  с севера и северо-востока и вытекая из южной оконечности.

Населённые пункты возле озера отсутствуют. Озеро расположено в 3,3 км от Российско-финляндской границы.

Код водного объекта в государственном водном реестре — 01050000111102000010892.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания 

Бассейн Лендерки
Озёра Муезерского района